Winnebago kan syfta på:
 Winnebago – en siouxspråkig nordamerikansk indianstam
 Winnebago (språk) – ett indianspråk
 Lake Winnebago – en sjö i USA

Se även
 Winnebago County